Арнотт () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1950) — новозеландский политик, мэр административного центра региона Хокс-Бей Нейпира (2001—2013).
  (Уильям Роберт Арнотт; 1922—2016) — австралийский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1952).
 Арнотт, Джанет (ур. Лалиберте; 1956—2019) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.
  (род. 1961) — британский писатель и драматург.
  (1914—1982) — британский театральный режиссёр и педагог, заведующий кафедрой драмы Университета Глазго (1966—1982).
 Арнотт, Джейсон (род. 1974) — профессиональный канадский хоккеис
  (род. 1993) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Эксетер Чифс».
 Арнотт, Джеффри (1930—2010) — британский филолог-классик, эллинист.
  (род. 1960) — канадская поэтесса.
  (1814—1898) — британский предприниматель и политик, основатель сети магазинов Arnotts, член Палаты общин от Кинсейла (1859—1863), мэр Корка (1859—1862).
  (1871—1942) — британский политик, член Палаты общин от Кингстон-апон-Хилла — Юго-Запад (1929—1931), лорд-мэр Лидса (1925—1926).
  (род. 1981) — британский политик, генеральный секретарь Партии независимости Соединённого Королевства (2008—2014), депутат Европейского парламента (2014—2019).
  (1901—1985) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн».
 Арнотт, Джордж Арнотт (1799—1868) — шотландский ботаник.
  (1936—2019) — родезийский крикетчик и спортивный функционер, игрок национальной сборной, первый директор Союза крикета Зимбабве (1994—1998), отец Кевина Арнотта.
  (Дуглас Арнотт; род. 1964) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл» (1991).
  — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии (2011—2012).
  (род. 1961) — зимбабвийский крикетчик, игрок национальной сборной, сын Дона Арнотта.
  (1909—1999) — британский врач, член Королевской коллегии врачей (с 1947) и Эдинбургского королевского общества (с 1971).
 Арнотт, Нил (1788—1874) — британский врач и изобретатель, член Королевского общества (с 1838), обладатель Медали Румфорда (1852).
  (род. 1932) — американский банджоист, драматург и театральный режиссёр.
  (род. 1976) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Австралийской футбольной лиги «Сидней Суонс» и «Джелонг».
  (1934—2013) — британский молекулярный биолог и онколог, член Королевского общества (с 1985).
  (род. 1963) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Онтарио (с 2018).
  (1902—1975) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Гламоргана.
 Арнотт, Уолтер (1861—1931) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Куинз Парк» (1884, 1886, 1890).
  (1914—1986) — австралийский англиканский священник, архиепископ Брисбена (1971—1979).